Châteauvieux ou Chateauvieux (sans accent circonflexe) peut désigner :

Patronyme 
 Armand-François Chateauvieux (1770 - vers 1820-1830), auteur dramatique ;
 Joseph Antoine Sosthènes d'Armand de Chateauvieux (1804-1885), marquis, ingénieur français spécialiste de l'industrie sucrière ;
 Marie-Thérèse de Chateauvieux (1915 - 2017), femme politique française ;
 Jacques de Chateauvieux (1951 - ), homme d'affaires français.

Toponyme



Localités 
 Châteauvieux (Hautes-Alpes), commune française des Hautes-Alpes ;
 Châteauvieux (Loir-et-Cher), commune française de Loir-et-Cher ;
 Châteauvieux (Var), commune française du Var ;
 Châteauvieux, village français de la Creuse près de Pionnat, possédant un oppidum montrant des vestiges importants de mur vitrifié ;
 Châteauvieux, hameau de la commune de Féternes en Haute-Savoie.

Châteaux 

 .

Voir aussi

Articles connexes 
 Pseudonyme de Georges Audigier (1863 - 1925) ;
 Châteauvieux-les-Fossés, commune française du Doubs ;
 Régiment de Châteauvieux, un régiment d’infanterie suisse du Royaume de France créé en 1677.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France